I wanna have some fun (album), een album van Samantha Fox uit 1988
 I wanna have some fun (single), een single van Samantha Fox uit 1989